Павел Андреевич Гражданинов (1920-1943) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 

Павел Гражданинов родился 19 декабря 1920 года в деревне Дьяково (ныне — Ясногорский район Тульской области) в крестьянской семье. С 1932 года проживал в Москве, где окончил семь классов средней школы № 201. Работал на заводе, одновременно учился в аэроклубе. В 1938 году Гражданинов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1939 году он окончил 2-ю Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков имени Чкалова, после чего служил инструктором Сталинградского авиационного училища. В начале Великой Отечественной войны занимался перегонкой самолётов с завода на фронт, перегнал в общей сложности около 250 самолётов. С 22 ноября 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Калининском фронте.

К марту 1943 года лейтенант Павел Гражданинов командовал звеном 169-го истребительного авиаполка 210-й истребительной авиадивизии 1-го истребительного авиакорпуса Калининского фронта. 5 марта 1943 года в неравном бою с вражескими самолётами самолёта Гражданинова был сбит, лётчик погиб при падении самолёта. К тому времени он совершил 58 боевых вылетов, принял участие в 28 воздушных боях, сбив 13 вражеских самолётов (в том числе в боях под Старой Руссой аса Ханса Хана). Похоронен на Головинском кладбище Москвы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» лейтенант Павел Гражданинов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Навечно зачислен в списки воинской части. Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды.

Примечания

Литература 

 
 Андреев С. А. Совершённое ими бессмертно. Книга 2. М.: Высшая школа, 1986.
 Анищенков Н. С., Шуринов В. Е. Третья воздушная. — М.: Воениздат, 1984.
 Бессмертные подвиги. — М.: Воениздат, 1980.
 Зайцев А. Д., Рощин И. И., Соловьёв В. Н. Зачислены навечно. Кн. 1. М.: Политиз,1990.
 На грани возможного. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: «Лимб», 1993.
 Навечно в строю. Книга 6. М.: Воениздат, 1973.
 О войне, о товарищах, о себе. — М.: Политиздат, 1969.

Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные на Головинском кладбище
Выпускники и ученики школы №201 (Москва)
Герои Советского Союза